(engl. für ‚Puls‘) bezeichnet:
 Pulse (Album), ein Live-Doppel-Album von Pink Floyd (1995)
 Pulse (Band), ein Dance/House-Projekt von Jellybean Benitez
 Pulse (Nachtclub), ein Nachtclub in Orlando (Florida), siehe Anschlag von Orlando am 12. Juni 2016

Technik:
 LML Pulse, indischer Motorroller von LML
 Fiat Pulse, ein fünftüriges SUV
 Renault Pulse, ein fünftüriger Kleinwagen
 ein 2001 eingesetztes britisches Rennmotorrad, siehe Pulse 500
 eine als Pulse 8 bezeichnete Methode der Funknavigation
 Pulse (Software), einen Newsreader
 eine vorgeschlagene Einheit für den Impuls im Angloamerikanischem Maßsystem, siehe Pulse (Einheit)
 PulseAudio, eine netzwerktransparente, plattformunabhängige Sound-Middleware

Horrorfilme:
 Pulse (1988), USA 1988
 Pulse (2001), Japan 2001
 Pulse – Du bist tot, bevor Du stirbst, USA 2006

Siehe auch:

 Puls (Begriffsklärung)
 Pulsation